Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 in Lausanne fanden vom 10. bis 15. Januar 2020 insgesamt neun Wettbewerbe im alpinen Skilauf statt. Austragungsort war das Skigebiet Les Diablerets in der Gemeinde Ormont-Dessus.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Ergebnisse

Männer

Super-G 

Datum: 10. Januar 2020, 13:30 Uhr Piste: „Willy Favre“, 26 Tore Start: 1697 m; Ziel: 1357 m; Länge: 1100 m; Höhenunterschied: 340 m

Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
: 12. Platz: 14. Platz: 18. Platz: 19. Platz: 24. Platz: DSQ

Riesenslalom 

Datum: 13. Januar 2020, 11:30/14:15 Uhr

Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
: DNF : DSQ : DNF

Slalom 

Datum: 14. Januar 2020, 9:30/13:45 Uhr

Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
: 14. Platz : DNF

Kombination 

Datum: 11. Januar 2020

Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Ländern:
: 14. Platz : DNF : DNF

Frauen

Super-G 

Datum: 10. Januar 2020, 10:15 Uhr Piste: „Willy Favre“, 27 Tore Start: 1697 m; Ziel: 1357 m; Länge: 1100 m; Höhenunterschied: 340 m

Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
: 14. Platz: 21. Platz: 22. Platz: 25. Platz: DNF

Riesenslalom 

Datum: 12. Januar 2020, 10:00/12:45 Uhr

Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
: 11. Platz : 15. Platz : 21. Platz : DNF

Slalom 

Datum: 14. Januar 2020, 11:00/15:00 Uhr

Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
: 19. Platz : 23. Platz : DNF : DNF : DNF

Kombination 

Datum: 11. Januar 2020

Weitere Teilnehmerinnen aus deutschsprachigen Ländern:
: 13. Platz

Mixed

Teamwettbewerb 
Datum: 15. Januar 2020, 11:00 Uhr
Der Teambewerb wurde als Parallelslalom ausgetragen, bei dem ein Frau und ein Mann je zweimal gegeneinander antraten.

Weblinks 

 Ergebnisse auf der FIS-Website

Ski Alpin
2020
Ormont-Dessus
Ski Alpin (Schweiz)